Хохлы:

Прозвище 
 Хохлы — инвектива, обозначающая шутливое, иногда пренебрежительное, оскорбительное прозвище украинцев.

Субэтнос 
 Хохлы — субэтническая группа украинских цыган.

Населённые пункты 
 Хохлы — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Хохлы — посёлок в Шумихинском районе Курганской области.
 Хохлы — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Хохлы — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Хохлы — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Хохлы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Хохлы — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

См. также 
 Хохол
 Малые Хохлы

Примечания